Адомавичюс () — литовская фамилия. Известные носители:

 Адомавичюс, Ауримас (род. 1993) — литовский гребец.
 Адомавичюс, Винцас Казевич (1912—1973) — Герой Социалистического Труда (1958).